Теапан има више значења:

 Теапан (Копанатојак), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Теапан (Олинала), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Теапан (Акахете), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Теапан (Рафаел Лусио), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Теапан (Тлаколулан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику